Edwin Mills (1857–1899) – angielski krykiecista,
 Edwin Mills (1878–1946) – brytyjski przeciągacz liny,
 Edwin Mills (ur. 1928) – amerykański ekonomista.